Der Name Wappaus stammt aus Platenlaase im Wendland, wo er schon seit mindestens 1400 aufzufinden ist.

Die Schreibweise Wappäus wurde vom hamburgischen Stammvater, Reeder sowie Kaufmann Georg Heinrich Wappäus eingeführt.

Wappaus oder Wappäus ist der Name von

 Carl Wappaus (???), deutscher Komponist

 Adolph Heinrich Wappäus (1814–1904), Kaufmann und Inhaber der Fa. A.H. Wappäus (1857–1904)
 Georg Heinrich Wappäus (1776–1836), Kaufmannsreeder und Inhaber der Fa. G.H. Wappäus (1805–1836)
 Johann Eduard Wappäus (1812–1879), deutscher Geograph und Statistiker